Valea ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien
 Valea (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Valea (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Valea (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Valea (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara 
 Valea (Mureș), Dorf im Kreis Mureș

 in der Republik Moldau
 Valea (Soroca), Dorf im Rajon Soroca

Daneben existieren in beiden Ländern zahlreiche Ortschaften mit zusammengesetzten Namen, die mit Valea beginnen.

Außerdem ist Валя (Valja) ein Mädchenname.